Superliga polska w piłce ręcznej mężczyzn 2014/2015 – 59. edycja najwyższej w hierarchii klasy ligowych rozgrywek piłki ręcznej mężczyzn w Polsce, mająca na celu wyłonienie mistrza Polski na rok 2015, a także drużyn, które uzyskają prawo występu w europejskich pucharach w sezonie 2015/2016 oraz zespołów, które zostaną relegowane do I ligi polskiej sezonu 2015/2016. Rywalizacja toczyła się systemem kołowym wraz z fazą play-off, a nad jej przebiegiem czuwał organizator rozgrywek – Kolegium Ligi ZPRP. W zmaganiach udział wzięły drużyny 12 klubów sportowych.

Sponsorem tytularnym rozgrywek było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, stąd ich marketingowa nazwa brzmiała PGNiG Superliga Mężczyzn.

Tytułu mistrza Polski po raz czwarty z rzędu zdobyło Vive Targi Kielce, która w finale wynikiem 3:0 pokonało Orlen Wisłę Płock. W tym sezonie beniaminkami były: Wybrzeże Gdańsk, Śląsk Wrocław i Nielba Wągrowiec.

Do I ligi polskiej na sezon 2015/2016 spadły Wybrzeże Gdańsk i Nielba Wągrowiec.

Drużyny

System rozgrywek 
Wszystkie występujące ze sobą zespoły zagrały w rundzie zasadniczej systemem kołowym w formie mecz-rewanż(razem 22 kolejki). Po ich rozegraniu osiem najlepszych zespołów zagra w play-offach. Zostaną one podzielone w taki sposób, że najlepszy zespół z rundy zasadniczej zagra z 8. drużyną fazy początkowej, drugi z siódmym, trzeci z szóstym oraz czwarty z piątym (rywalizacja do 3 zwycięstw). Pozostałe drużyny zagrają w meczach o miejsca 9-12 w tym samym systemie jak w rundzie zasadniczej. Przegrane zespoły zagrają o miejsca 5-8, natomiast wygrane awansują do półfinałów(gra do 5 zwycięstw). Przegrane zespoły z półfinałów trafią na siebie w meczu o trzecie miejsce, natomiast zwycięzcy zagrają o Mistrzostwo Polski(faza finałowa także do 5 wygranych).

Trenerzy

Hale

Rozgrywki

Runda zasadnicza

Tabela

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Miejsca 9-12

Tabela

Wyniki

Playoff

Finał

Klasyfikacja końcowa

Baraż o Superligę 
W barażowym dwumeczu o grę w Superlidze 2015/2016 zmierzyły się: zwycięzca barażowego dwumeczu pierwszoligowców (Siódemka Miedź Legnica) i 10. zespół Superligi 2014/2015 (Śląsk Wrocław). Gospodarzem pierwszego spotkania był pierwszoligowiec. Zwycięzcą rywalizacji była drużyna, która miała lepszy bilans po dwóch meczach.

 Śląsk Wrocław, jako zwycięzca barażowego dwumeczu, utrzymał się w Superlidze polskiej sezonu 2015/2016.
 Siódemka Miedź Legnica, jako przegrany barażowego dwumeczu, pozostał w I lidze polskiej na sezon 2015/2016.

Klasyfikacja strzelców 

Źródło: zprp.pl (zarchiwizowana)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Superliga na stronie ZPRP
 

2014 w piłce ręcznej
2015 w piłce ręcznej
Superliga polska w piłce ręcznej mężczyzn
2014 w polskim sporcie
2015 w polskim sporcie